Wadang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wadang, administrativ by, Jawa Timur,

Polen 

 Pisa (vattendrag i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap, lat 53,84, long 20,60), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar